Северин (ім'я)

Севери́н (Северін) — українське прізвище. Відомі носії:

 Анджей Северин — польський театральний і кіноактор, кінорежисер.
 Брент Северин — канадський хокеїст.
 Войцех Северин — американський скульптор польського походження.
 Северин Іван Кирилович — радянський військовик, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу (1943).
 Северин Іван Митрофанович — український живописець.
 Северин Ігор Олександрович — український самбіст.
 Карл-Густав Северин — релігійний діяч.
 Северін Микола Юрійович — солдат Збройних сил України.
 Северин Мойсей Михайлович (1908—1945) — — стрілець 465-го стрілецького полку 167-ї Червонопрапорної Сумсько-Київської стрілецької дивізії 38-ї армії 1-го Українського фронту, червоноармієць. Герой Радянського Союзу.
 Северин Сергій Сергійович ( 1980) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Северин Юрій Володимирович — український графік і живописець. Заслужений художник УРСР (1991).

Див. також 

 Северинівка
Прізвища